Maine Township désigne plusieurs lieux situés aux États-Unis. 
 Maine Township (comté de Cook, Illinois)
 Maine Township (comté de Grundy, Illinois)
 Maine Township (comté de Linn, Iowa)
 Maine Township (comté d'Otter Tail, Minnesota)

Homonymie de townships